Fuentelespino de Moya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelespino de Moya (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Fuentelespino de Moya (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar